Крица может означать:

 Крица — продукт плавки железной руды.
  — село в Греции, в общине Айос-Николаос на Крите.